Pietraß ist der Familienname folgender Personen:

 Manuela Pietraß, deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Richard Pietraß (* 1946), deutscher Schriftsteller